Maurice Tilliette (1884-1973), joueur français de football ;
 Xavier Tilliette (1921-2018), prêtre catholique français ;